Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il V.f.L. Wolfsburg nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.

Stagione 
Nella stagione 2015-2016 il Wolfsburg, allenato da Dieter Hecking, concluse il campionato di Bundesliga all'8º posto. In coppa di Germania il Wolfsburg fu eliminato al secondo turno dal . In supercoppa di Germania il Wolfsburg vinse la finale con il . In Champions League il Wolfsburg fu eliminato ai quarti di finale dal .

Rosa

Staff tecnico

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Supercoppa di Germania

Champions League

Fase a gironi

Fase ad eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2015-2016